

Codici 
 dgh – codice ISO 639-3 della lingua dghwede

Unità di misura
 dGH Degrees of general hardness (dGH) – grado di durezza dell'acqua nei paesi anglosassoni.